

Cinema e televisione 
 River – film giapponese del 2011
 River – film del 2015 diretto da Jamie M. Dagg
 River – film del 2021 diretto da Emily Skye
 River – miniserie televisiva del 2016 con Stellan Skarsgård pubblicata su Netflix

Musica 
 River – brano musicale di Joni Mitchell del 1971
 River – album di Izzy Stradlin del 2001
 River – singolo delle AKB48 del 2009
 River – singolo di Eminem del 2017
 River – singolo di Krystian Ochman del 2022
 River – singolo di Miley Cyrus del 2023

Altro 
 River – parrocchia civile del Kent, Regno Unito
 River – squadra di pallavolo di Piacenza

Pagine correlate 
 The River